Ludzie jak bogowie – powieść fantastycznonaukowa Siergieja Sniegowa
 Ludzie jak bogowie – powieść fantastycznonaukowa Herberta George’a Wellsa